Сезон Мировой серии Ниссан 2004 года состоял из девяти этапов, во время каждого из которых проводились две гонки. Команды использовали шасси Dallara SN01 и двигатели Nissan VQ. В гонках приняли участие 11 команд и 31 пилот.

Календарь 

Во время второй гонки каждого этапа предусматривался необходимый пит-стоп.

Положение в чемпионате

Пилоты 

Порядок начисления очков:

Два очка присуждались пилоту, показавшему быстрейший круг. В зачёт чемпионата шли 14 лучших результатов.

Формула-Рено 3.5
2004